Józef Karol Lubomirski (1638–1702) – marszałek wielki koronny, marszałek nadworny koronny, koniuszy wielki koronny
 Józef Lubomirski (1676–1732) – wojewoda czernihowski
 Józef Lubomirski (1704–1755) – podstoli litewski, generał lejtnant wojsk koronnych, marszałek Trybunału Koronnego
 Józef Lubomirski (1749–1817) – generał lejtnant wojsk koronnych, kasztelan kijowski
 Józef Lubomirski (1785–1870) – kasztelan Królestwa Kongresowego
 Józef Maksymilian Lubomirski (1839-1911) – powieściopisarz francuski